La denominación Condado de Halifax puede hacer referencia a distintos condados:

  Condado de Halifax, condado de Carolina del Norte en Estados Unidos.

  Condado de Halifax, condado de Virginia en Estados Unidos.

  Condado de Halifax, condado de Nueva Escocia en Canadá.